Lezo (Spanyolország) község
Lezo (Fülöp-szigetek) második szintű közigazgatási egység